Leighton är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
Alexander Leighton (1587–1644), skotsk läkare
Alexander H.  Leighton (född 1908)
Edmund Blair Leighton (1852–1922), engelsk målare
F. Thomson Leighton, datavetenskapsman och medgrundare av Akamai Technologies
 Frederic Leighton (1830–1896), engelsk målare och skulptör
Jim Leighton, skotsk fotbollsspelare
Kenneth Leighton, engelsk kompositör
Laura Leighton (född 1968), amerikansk skådespelare
 Margaret Leighton (1922–1976), brittisk skådespelare
 Michael Leighton (född 1981), kanadensisk ishockeymålvakt
Robert Leighton (1611–1684), skotsk prelat 
Warner E. Leighton, filmredigerare

Se även
 Leighton (namn)